Miri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mirí, bergstopp, Peloponnesos, Lakonien,

Indonesien 

 Desa Miri, administrativ by, Jawa Tengah,

Malaysia 

 Miri (subdistrikt), Sarawak, 
 Miri, stad i Sarawak, 
 Miri (distrikt i Malaysia, Sarawak, lat 3,67, long 113,75), mukim, 
 Miri Airport, flygplats, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar